Beatrice d’Este (1192–1226) – błogosławiona Kościoła katolickiego, córka Azza VI,
 Beatrycze d’Este (1215–1245) – królowa węgierska, żona Andrzeja II, córka Aldobrandina I d’Este
 Beatrice d’Este (1230–1262) – błogosławiona Kościoła katolickiego, córka Azza VII
 Beatrice d’Este (1475–1497) – księżna Bari i Mediolanu, żona Ludwika Sforzy